Michael Doohan, punog imena Michael Sydney Doohan, skraćeno Mick Doohan  (Gold Coast, Queensland, Australija, 4. lipnja 1965.) je bivši australski vozač motociklističkih utrka.

Životopis i karijera

Uspjesi u prvenstvima  

 Svjetsko prvenstvo - 500cc 
 prvak: 1994., 1995., 1996., 1997., 1998. 
 drugoplasirani: 1991., 1992. 
 trećeplasirani: 1990.

Osvojene utrke

Osvojene utrke u natjecanjima sa statusom svjetskog prvenstva

Ostale pobjede

Pregled karijere

Po sezonama - cestovni motociklizam

Po natjecanjima - cestovni motociklizam

Povezani članci

Vanjske poveznice  
  mickdoohan.com.au, wayback 
  motogp.com, Mick Doohan 
  worldsbk.com, Michael Doohan

Izvori 
 

  doohan.com.au, CAREER BACKGROUND, wayback arhiva 
  doohan.com.au, MICK DOOHAN RACING CAREER BACKGROUND, wayback arhiva 
  doohan.com.au, GRAND PRIX RESULTS 1989 - 1999, wayback arhiva 
  crash.net, Mick Doohan, pristupljeno 30. kolovoza 2021. 
  worldsbk.com, Michael Doohan, wayback arhiva 
  pilotegpmoto.com, DOOHAN Michael ‘Mick’, preuzeto 30. kolovoza 2021. 
  motorsportmagazine.com, Mick Doohan, pristupljeno 30. kolovoza 2021. 
  the-sports.org, Mick Doohan, pristupljeno 30. kolovoza 2021. 
  motorsport-archive.com, Michael Doohan, pristupljeno 30. kolovoza 2021. 
  results.motorsportstats.com, Mick Doohan, pristupljeno 30. kolovoza 2021. 
  driverdb.com, Mick Doohan, pristupljeno 30. kolovoza 2021. 
  sahof.org.au, Mick Doohan, pristupljeno 30. kolovoza 2021. 
  honours.pmc.gov.au, Mr Michael Sydney DOOHAN, pristupljeno 30. kolovoza 2021. 
        

 
Australski športski motociklisti